Жажда смерти (фильм, 1974)
 Жажда смерти 2
 Жажда смерти 3
 Жажда смерти 4: Разгром
 Жажда смерти 5: Обличье смерти
 Жажда смерти (фильм, 2018)